

Geografia
 Bourret – comune francese situato nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Bourret – breve fiume francese che scorre nel dipartimento delle Landes
 Bourret – civil township statunitense nella contea di Gladwin

Persone
 Jean-Claude Bourret – giornalista e conduttore televisivo francese
 Joseph-Christian-Ernest Bourret – cardinale e vescovo cattolico francese
 René-Léon Bourret – geologo e zoologo francese